Wipperhof bezeichnet:

 Wipperhof, Ortsteil der Stadt Wipperfürth, im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Wipperhof (Altmärkische Wische), Wohnplatz in der Gemeinde Altmärkische Wische, im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Wipperhof (Edemissen), historischen Anlage von Fachwerkbauten in der Gemeinde Edemissen, im Landkreis Peine in Niedersachsen